Pintér Endre (1927–2020) orvos, sebész 
Pintér Endre József (1796–1877) prémontrei rendi kanonok, alperjel, gimnáziumi igazgató